L'Open de Gibraltar 2022 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 24 au 26 mars 2022 au Europa Sports Complex de Gibraltar. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Le tournoi se déroule de nouveau sur le sol de Gibraltar, après s'être tenu à Milton Keynes en Angleterre l'année passée en raison de la pandémie de COVID-19.

Le double tenant du titre est Judd Trump, qui a remporté les deux dernières éditions face à Kyren Wilson en 2020 et à Jack Lisowski en 2021.

Faits marquants 
Avant le début du tournoi, douze joueurs sont toujours en course pour gagner le bonus de  de la . Ronnie O'Sullivan a donc intégré le champ des joueurs pour cette raison, les internautes ne manquant pas l'occasion de rappeler l'un de ses tweets de 2019 dans lequel il avait déclaré « préférer dormir dans une porcherie plutôt que de jouer à l'Open de Gibraltar ».

De mauvaises conditions climatiques à Gibraltar ont entrainé la déviation de certains vols à Malaga en Espagne. Des joueurs ont été dans l'incapacité d'arriver à temps pour le tournoi, tandis que d'autres ont dû rentrer au Royaume-Uni pour des questions de visa.

Le tournoi a donc été rythmé par la course au bonus de la . Ronnie O'Sullivan s'est fait sortir dès le  tour. John Higgins et Mark Allen ont été éliminés au  tour, ce qui permet à Higgins de rester devant le nord-irlandais grâce au système de countback. Neil Robertson et Judd Trump sont quant à eux mis hors course au stade du  tour. Le dernier joueur pouvant prétendre au bonus est battu en demi-finales, il s'agit de Ricky Walden. Le bonus de  est donc remporté par John Higgins grâce à ses trois finales disputées, bien qu'il n'ait remporté aucun tournoi de la BetVictor Snooker Series.

Stuart Bingham réalise le neuvième break maximum de sa carrière.

Robert Milkins remporte son premier tournoi classé en carrière, à l'âge de 46 ans, en battant Kyren Wilson sur le score de 4 manches à 2 en finale. Il devient ainsi le joueur âgé à glaner un premier titre depuis le gallois Doug Mountjoy en 1988.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

 147, 119, 101  Stuart Bingham
 140, 112, 109, 103, 102  Ricky Walden
 139  Zhou Yuelong
 138, 103  Zhang Anda
 135  Noppon Saengkham
 133, 123, 119, 112  Ding Junhui
 132, 117, 114, 114, 101  Jimmy Robertson
 132, 117, 108, 100, 100  Kyren Wilson
 132  James Cahill
 130, 112, 108, 102  Lyu Haotian
 126, 112  John Higgins
 126  Soheil Vahedi
 122  Tom Ford
 122  Jak Jones
 120  Matthew Stevens
 119, 103  Jack Lisowski
 119  Zhao Xintong
 118  Thepchaiya Un-Nooh
 117, 117, 105, 100  Jordan Brown
 116  Jamie Jones
 114, 102, 100  Ben Hancorn
 114  Lee Walker
 113  Dominic Dale
 112, 102  Neil Robertson
 109  Gao Yang
 106  Joe Perry
 105, 104  Mark Allen
 105  David Grace
 104, 101, 100  Yuan Sijun
 104, 100  Ben Woollaston
 104  Louis Heathcote
 104  Mitchell Mann
 103  Luca Brecel
 103  Zhou Yuelong
 102  Ashley Hugill
 102  Robbie Williams
 101  Ross Muir

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Gibraltar 2021
 Open de Gibraltar

 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 

Open de Gibraltar de snooker
Snooker en 2022